Кауке́нас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Каукенас, Мариюс (род. 1979) — литовский общественный и политический деятель. 
 Каукенас, Римантас (род. 1977) — литовский баскетболист.
 Каукенас, Томас (род. 1990) — литовский биатлонист.